Jako Jakub I. vládlo několik panovníků:

 Jakub I. Aragonský – aragonský král (1213–1238)
 Jakub I. Skotský – skotský král v letech 1416–1437
 Jakub I. Stuart – anglický (1603–1625) a skotský (toho jména VI.) král (1567–1625)
 Jakub I. Haitský – císař Haiti (1804–1806)